Гран-при Великобрита́нии 2014 года (официально 2014 Formula 1 Santander British Grand Prix) — автогонка, девятый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года, который проходил с 4 по 6 июля на трассе «Сильверстоун», в Великобритании.

Свободные заезды

Резервные пилоты 
Сьюзи Вольфф стала первой с 1992 года (после Джованны Амати) женщиной, пилотировавшей в «Формуле-1» по ходу Гран-при.

Квалификация 

|}

Примечания
 1.  Макс Чилтон оштрафован на 5 позиций на стартовой решётке из-за незапланированной замены коробки передач.
 2.  Эстебан Гутьеррес наказан потерей 10 позиций на стартовой решётке из-за небезопасного выезда в предыдущей гонке, а также потерей 5 позиций за замену коробки передач.
 3.  Пастор Мальдонадо исключен из результатов, из-за того что в его баках не осталось топлива чтобы вернуться на пит-стоп, поэтому он будет стартовать последним.
 4.  Маркус Эрикссон и Камуи Кобаяси не смогли преодолеть барьер в 107% от времени лучшего круга Нико Росберга, но позже были допущены к старту по решению стюардов.

Гонка 

Перед самым стартом машина Фелипе Массы дымилась, и задержалась при старте.
На пятом повороте Кими Райкконен вышел слишком широко, выйдя за пределы трассы. Возвращаясь на трассу, машина подскочила на кочке, развернулась, врезалась в барьер и вылетела обратно на трассу, столкнувшись с машиной Массы и вызвав ряд других столкновений. Гонка остановлена, появились красные флаги. Кими покинул машину сам, и был доставлен в медицинский центр. Масса доставлен в боксы. Гонку пришлось остановить на значительное время для починки стального барьера, в который врезался Райкконен.

Чилтон заехал на пит-лейн для ремонта машины под красными флагами — был оштрафован за это стюардами дополнительным проездом по пит-лейн — за его проезд по пит-лейн.

Гонка была возобновлена лишь спустя час, за машиной безопасности.
На 10-м круге Гутьеррес проколол колесо и вылетел в гравий.
На 29-м круге, из-за проблем с коробкой передач, лидер Нико Росберг сначала замедлился, а затем вынужден был остановится, не добравшись до боксов — это первый сход Росберга в сезоне.
На 49-м круге в первом повороте Мальдонадо съезжает и остановился из-за проблем с задымившей машиной.
Льюис Хэмилтон выигрывает гонку, 27-ю в карьере.

|}

Примечания:
 1.  Пилот не финишировал, но классифицирован, так как им пройдено более 90 % гоночной дистанции.

Круги лидирования

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 8-й поул Нико Росберга.
 25-й поул команды Mercedes.
 15-й быстрый круг Льюиса Хэмилтона.
 18-й быстрый круг команды Mercedes.
 27-я победа Льюиса Хэмилтона, по этому показателю он сравнялся с Джеки Стюартом.
 21-я победа команды Mercedes.
 200-й старт в карьере Фелипе Массы.
 60 000-й км команды Mercedes.

Источник: f1news.ru

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Великобритании